Airbus NSR – planowany samolot konsorcjum Airbus mający docelowo zastąpić model A320. Nowy samolot będzie miał za zadanie konkurować z podobnymi modelami firmy Boeing.

Rozwój projektu 
Projekt nowego samolotu podzielono na trzy fazy:
 Faza 1 (Phase 1) - w jej trakcie przygotowano projekt maszyny, koszty wykonania, technologie, które zostaną wykorzystane oraz zapotrzebowanie na rynku; faza została już zakończona. 
 Faza 2 (Phase 2) - w jej trakcie mają zostać uzgodnione szczegóły dotyczące spalania paliwa, hałasu i kosztów operacyjnych
 Faza 3 (Phase 3) -  w jej trakcie mają zostać dopracowane szczegóły dotyczące produkcji oraz technologii

Efektem dotychczasowych prac są ustalenia mówiące, że konsumpcja paliwa przez nowy samolot będzie mniejsza o 4%, koszty operacyjne zmniejszą się o 5%, a emisja spalin o 3%. Ponadto samolot będzie posiadał całkowicie nowe silniki, które prawdopodobnie będą gotowe na przełomie lat 2013/2014. 

Samolot zostanie wprowadzony do użytku prawdopodobnie dopiero w latach 2024/2025.

Przypisy 

Samoloty pasażerskie
NSR